Алмаржен () — португальська власна назва.

Топоніми

Алмаржен-ду-Бішпу — парафія.